Čezano ima više značenja:
 Čezano (Rim)
 Čezano (Teramo)